Лейля Гьоксун () е турска актриса.

Биография 
Лейля Гьоксун е родена на 8 март 1981 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Лейля Гьоксун в SinemaTürk 
 Лейля Гьоксун в Diziler.com 
 Лейля Гьоксун в Sinemalar.com 
 Лейля Гьоксун в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул